Puri kan syfta på följande platser:

Angola 
1 Município Puri, kommun, Uíge,

Indien 
4 Puri, ort, Odisha, 
5 Puri (distrikt), Odisha,

Indonesien 
6 Desa Puri (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
7 Kecamatan Puri, distrikt, Jawa Timur, 
8 Desa Puri (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar